В территориально-административном отношении Боливия разделена на 9 департаментов (, ед.ч. departamento), каждый из которых, в свою очередь, делится на провинции (, ед.ч. provincia). Провинций всего 112, они делятся на кантоны (, ед.ч. cantón).

Примечания 

 
Списки:Боливия